Fernando I (o Ferrante I) de Nápoles (2 de junio de 1423-Nápoles, 25 de enero de 1494) fue el hijo bastardo de Alfonso V de Aragón y I de Nápoles y Sicilia, y de su amante napolitana, Gueraldona Carlino.

Intentando asegurar un buen futuro a su hijo ilegítimo, Alfonso hizo que Fernando desposase en 1444 a Isabel de Chiaromonte, sobrina y presunta heredera del príncipe de Tarento, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, sucesor de los derechos de los Brienne al trono de Jerusalén.

Acceso al trono 

Tal como había establecido su padre, Fernando accedió al trono de Nápoles en 1458 a la edad de 35 años, pero el papa Calixto III declaró extinta la Casa de Aragón y proclamó que el reino era propiedad de la Iglesia católica. Sin embargo, el pontífice murió en agosto de ese mismo año, y su sucesor, Pío II, dejó de lado la reivindicación, y reconoció a Fernando como el legítimo soberano. A pesar de esto, Juan de Anjou, aprovechando el descontento de los barones napolitanos, decidió intentar la reconquista del trono de sus antepasados, perdido por su padre, e invadió Nápoles.

La derrota de Sarno 
Fernando fue derrotado por los angevinos y los rebeldes en la batalla sobre el río Sarno, el 7 de julio de 1460. En tal ocasión, fue salvado por la intervención de gentes de armas "provvisionati" (milicias asalariadas) y "coscritti" (milicias del pueblo) de la ciudad de Cava de' Tirreni capitaneadas por Giosuè y Marino Longo, que llegaron a la localidad en la desembocadura del Sarno, descendieron del monte, y atacaron a los angevinos que, sorprendidos y no pudiendo determinar la entidad del ataque, retrocedieron y concedieron a  Fernando la posibilidad de fuga hacia Nápoles, saliendo por el camino de Nola.

Por suerte para él, aquella batalla no fue decisiva, y consiguió posteriormente ayuda de Alessandro Sforza, del papa Pío II, y del caudillo albanés Giorgio Castriota Scanderbeg, deudor al rey de la protección que le dio Alfonso cuando huía. Así Fernando logró vencer a sus enemigos y, en 1464, logró restablecer su autoridad en el reino. En 1478 se alió con el papa Sixto IV contra Lorenzo de Médicis, el cual logró negociar la paz personalmente con Fernando, en la ciudad de Nápoles.

El intento original de ser príncipe de Tarento se había esfumado, aunque este feudo continuaba siendo una de las grandes fuentes de Ferrante, cuando, en 1463, su esposa se convirtió en titular, heredando el título de su tío Giovanni Orsini del Balzo. Isabel pasó a ostentar los derechos de los Brienne sobre el trono de Jerusalén, aunque murió en 1465. Tendrían que pasar doce años para que su marido contrajera matrimonio con su prima hermana, la infanta Juana de Aragón.

Alianzas y guerras 
Las alianzas de Fernando se apoyaban principalmente en los duques Sforza de Milán, y los duques Este de Módena y Ferrara. En 1480, las tropas otomanas, al mando de Mehmed II, ocupan Otranto, masacrando la mayor parte de la población. El año siguiente la ciudad sería reconquistada por el rey Alfonso II de Nápoles, duque de Calabria e hijo de Fernando.

El gobierno de Fernando provocó un intento de revuelta en 1485, conocida como Congiura dei Baroni (Conjura de los Barones), provocada por los nobles napolitanos y dirigida por Francesco Coppola, conde de Sarno, y Antonio Sanseverino, príncipe de Salerno, y apoyados por el papa Inocencio VIII. La insurrección fue sofocada, pero muchos nobles que no creían en la promesa de Fernando de una amnistía general, fueron asesinados por decisión directa de Fernando.

En 1493, Carlos VIII de Francia, animado por el duque Ludovico Sforza de Milán, se prepara para invadir Italia y conquistar Nápoles. Fernando se da cuenta de que ese sería el enfrentamiento más peligroso que jamás debería afrontar en su vida. Con un instinto casi profético, pone en guardia a los príncipes italianos con respecto a la calamidad que estaba por abatirse sobre ellos, pero sus tentativas para disuadir al papa Alejandro VI y a Ludovico Sforza fueron en vano.

Fernando murió el 25 de enero de 1494. En el trono lo sucede su hijo Alfonso II de Nápoles, quien será rápidamente depuesto luego de la invasión francesa de Carlos VIII, que su padre había temido tanto.

Fernando estaba dotado de gran coraje y de una notable habilidad política, aunque sus métodos de gobierno eran improductivos y desastrosos. Su administración financiera se basaba en el monopolio opresivo y deshonesto, también era severo y excesivamente feroz contra sus enemigos. A su vez fue un monarca contrario a las costumbres supersticiosas tan extendidas entonces entre las clases populares, a consecuencia probablemente de un falso milagro con el que habían intentado embaucarle para que iniciara una persecución contra los judíos; también hizo desenmascarar a un falso ayunador. En el plano cultural protegió a escritores como Masuccio Salernitano, cuyas anticlericales Novelle (con dedicatorias al propio Fernando y a su hijo el príncipe Alfonso), que ridiculizaban los vicios del clero de la época, pudieron ser publicadas bajo su reinado.

Matrimonios e hijos 
Fernando contrajo nupcias en dos ocasiones:
En 1444 se casó con Isabel de Tarento, con la que tuvo seis hijos:
 Alfonso (4 de noviembre de 1448–18 de diciembre de 1495), rey de Nápoles con el nombre de Alfonso II;
 Leonor (22 de junio de 1450-11 de octubre de 1493), duquesa de Ferrara, esposa de Hércules I de Este;
 Federico (19 de abril de 1452–9 de noviembre de 1504), rey de Nápoles con el nombre de Federico III;
 Juan (25 de junio de 1456–17 de octubre de 1485), arzobispo de Taranto, arzobispo de Estrigonia y cardenal;
 Beatriz (16 de noviembre de 1457–23 de septiembre de 1508), reina de Hungría, esposa de Matías Corvino y luego de Ladislao II de Bohemia y VII de Hungría;
 Francisco (16 de diciembre de 1461–26 de octubre de 1486), duque de Sant’Angelo.

El 14 de septiembre de 1476 toma como esposa en segundas nupcias a Juana de Aragón, con la que tuvo dos hijos:
 Juana (15 de abril de 1479–27 de agosto de 1518), reina consorte de Nápoles, casada con Fernando II.
 Carlos (1480–26 de octubre de 1486).

Fernando tuvo también un gran número de hijos ilegítimos con su concubina Diana Guardato:
 María de Aragón (1440-1460/61), esposa de Antonio Todeschini Piccolomini d'Aragona, duque de Amalfi;
 Juana de Aragón (1455-1501), esposa de Leonardo della Rovere, duque de Arce y Sora.
 Fernando (1460-1543), duque de Montalto, contrajo primeras nupcias con Anna Sanseverino, y segundas nupcias con Castellana Folch de Cardona (1470-1518), descendencia de su segundo matrimonio;

Con su concubina Eulalia Ravignano:
 María Cecilia de Aragón (1473-1513), casada en 1493 con Gian Giordano Orsini, señor de Bracciano.

Con Giovanna Caracciolo, hija de Giacomo Caracciolo, I duque de Caggiano y II conde de Brienza (hijo de Petraccone Caracciolo, I conde de Brienza, y de su primera esposa, Figula Minutolo), y de Lucrezia del Balzo (hija de Giacomo del Balzo, conde de Alessano, y de Covella Tocco):
 Fernando de Aragón, conde de Arsena;
 Enrique de Aragón (1478), marqués de Gerace, casado con Polissena de Centelles (hija de Antonio de Centelles, marqués de Crotone y conde de Collesano, y de Enrichetta Ruffo dei Conti di Catanzaro); fue padre del cardenal Luis de Aragón;
 Alfonso de Aragón  (1460-1510), obispo de Chieti y pretendiente a los tronos de Chipre y Jerusalén, con el título de príncipe de Galilea;
 César de Aragón (1501), marqués de Sant'Agata, casado con Caterina della Ratta:
 Leonor de Aragón, fallecida en la infancia;
 Lucrezia de Aragón, casada en 1493 con Onorato III Caetani dell'Aquila, conde de  Morcone, duque de Fondi, y príncipe de Altamura.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 
 Massimo Buchicchio, La guerra tra Aragonesi e Angioini nel Regno di Napoli. La Battaglia di Sarno (La guerra entre Aragoneses y Angevinos en el Reino de Nápoles. La Batalla de Sarno). Cava de' Tirreni, 2009

Enlaces externos 

 Reinado de Fernando I (en italiano)
 Genealogía desde Fernando IV de Castilla
 

Reyes de Nápoles del siglo XV
Casa de Aragón
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Nacidos en Valencia
Fallecidos en Nápoles
Hijos ilegítimos de monarcas de Nápoles